Keude Tanjong (Kaway XVI), een plaats in Indonesië
Keude Tanjong (Peusangan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing